Antik (av latin antiquus ’forntida, gammaldags’, av ante ’före’) kan syfta på:
Antik – något från en epok i Medelhavsområdets historia 3000 f.Kr.–500 e.Kr., se antiken
Antik – något som berör ett äldre, kulturhistoriskt intressant tillverkat föremål, exempelvis möbler, vapen, konst eller hushållsföremål, se antikvitet
 Antik mytologi – en samling mytologiska berättelser

Se även
 Antikens Grekland – en tusenårig historia och betraktas av många som den västerländska civilisationens vagga